Alberto Zorzoli – politico italiano
 Giovanni Battista Zorzoli – ingegnere e docente italiano
 Vittorio Zorzoli – calciatore italiano